Corkscrew Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Corkscrew Hill (New Hampshire)	
 Corkscrew Hill (Wyoming)